Vojta bezeichnet:
 die Vojta-Therapie, Bestandteil des Vojta-Prinzips

Vojta ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Vojta (* 1989), österreichischer Leichtathlet
 Günter Vojta (* 1928), deutscher Physiker
 Hugo Vojta (1885–1941), tschechoslowakischer General
 Jan Ignác František Vojta (* vor 1660; † vor 1725), tschechischer Arzt, Geiger und Komponist
 Jaroslav Vojta (1888–1970), tschechischer Schauspieler
 Josef Vojta (1935–2023), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Norbert Vojta (* 1953), Deutscher Journalist, Medienunternehmer und Honorarprofessor
 Paul Vojta (* 1957), US-amerikanischer Mathematiker
 Přemysl Vojta (* 1983), tschechischer Hornist
 Rudolf Vojta (1912–1984), österreichischer Eishockey- und Handballspieler 
 Šimon Vojta (* 1992), tschechischer Grasskiläufer
 Václav Vojta (1917–2000), tschechischer Neurologe, Namensgeber des Vojta-Prinzips

Siehe auch:
 Voita
 Wojta